En Pologne, Zdzisławice peut désigner :

 Zdzisławic, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Zdzisławic, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.